Frenk ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Frenk (* 1951), mexikanisch-britischer Astrophysiker
 Margit Frenk (* 1925), deutsch-mexikanische Philologin
 Mariana Frenk-Westheim (1898–2004), deutsch-mexikanische Schriftstellerin, Hispanistin und Übersetzerin
 Marina Frenk (* 1986), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Musikerin
 Ruth Frenk (* 1946), deutsch-niederländische Sängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Fränk
 Frank (Begriffsklärung)